James Mather ist der Name folgender Personen:
* James Mather (Politiker) (* um 1750–1821), englisch-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New Orleans
 James Mather (Sounddesigner) (* vor 1980), britischer Sounddesigner

Siehe auch:
 James Mathers